Elektret mikrofon 
Electronic control module
Electronic Counter Measures
Electronically Commutated Motor
Engine Control Module
Error correction mode
ECM Records
East Coast Music Awards
European Congress of Mathematics
Enterprise content management